Hompesch steht für:
 Hompesch (Adelsgeschlecht), deutsches Adelsgeschlecht
 Hompesch (Titz), Ortsteil von Titz im Kreis Düren

Hompesch ist der Familienname folgender Personen:
 Adam Adrian Ludwig von Hompesch (1678–1733), preußisch-holländischer General
 Alfred von Hompesch (1826–1909), deutscher Großgrundbesitzer und Politiker (Freikonservative, Zentrum), MdR

 Franz Karl Joseph Anton von Hompesch zu Bollheim (1735–1800), bayerischer Finanzminister 
 Johann Wilhelm von Hompesch zu Bolheim (1761–1809), bayerischer Finanzminister
 Karl Arnold von Hompesch (1736–1803), Domherr verschiedener Domstifte, Propst und Montanunternehmer
 Nikolaus Joseph Hompesch (1830–1902), deutscher Klavierpädagoge
 Reinhardt Vincent von Hompesch (1660–1733), holländischer General und Gouverneur von Luxemburg
 Theophil von Hompesch (1800–1853), belgischer Unternehmer
 Wilhelm Hugo von Hompesch-Bollheim (1800–1861), österreichischer Oberst und Gutsbesitzer